Cvrček může být:

 příslušník čeledi cvrčkovití
 cvrček domácí
 cvrček polní

příjmení osob
 Jan Gryll z Gryllova neboli Cvrček – rozcestník, dvě osoby z Rakovníka
 Pavel Cvrček (* 1982) – český programátor a popularizátor produktů Mozilla.org
 Radim Cvrček (1931–2004) – český scenárista a režisér
 Václav Cvrček (* 1981) – český lingvista

jiné významy
 O cvrčkovi – československý koprodukční volný cyklus animovaných filmů
 cvakavý zvuk rohatkové volnoběžky v zadním náboji kola u bicyklů s přehazovačkou
 v hovorové mluvě také škádlivé označení pro malého chlapce

Externí odkazy 
 Cvrček v databázi autorit NK